

Personnalités 
 Abel Smith (1717-1788), homme politique britannique ;
 Abel Smith (1748-1779), banquier et homme politique britannique ;
 Abel Smith (1788-1859), homme politique britannique ;
 Abel Smith (1829-1890), homme politique britannique, fils du précédent.